DWV steht als Abkürzung für:

 Deformed wing virus, siehe Flügeldeformationsvirus
 Deutscher Staatsbahnwagenverband
 Deutscher Wanderverband, Kurzform für „Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine e. V.“
 Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e. V.
 Deutscher Wehrverein
 Deutscher Weinbauverband e. V.
 Deutscher Wellenreitverband e. V.
 Deutscher Werkmeister-Verband
 Deutscher Wildgehege-Verband e. V.
 Deutscher Wissenschafter-Verband
 Deutscher Wissenschafts-Verlag
 Deutscher Wirtschaftsverband Armenien
 Deutsche Wirtschaftsvereinigung

DWV